Mohamed Sillah ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Sillah (Politiker) (* 1949), sierra-leonischer Politiker
 Mohamed Sillah (Fußballspieler, 1975) (* 1975), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Sillah (Fußballspieler, 1983) (* 1983), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Sillah (Boxer) (* 1993), sierra-leonischer Boxer
 Mohamed Sillah (Basketballspieler) (* 2002), sierra-leonischer Basketballspieler